Walter Schürmann ist der Name folgender Personen:

* Walter Schürmann (Mediziner) (1880–1974), deutscher Mediziner, Bakteriologe und Hochschullehrer 
 Walter Schürmann (Radsportler) (* 1929), deutscher Radrennfahrer